L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de San Diego se déroule du 10 au  sur dur en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Beatriz Haddad Maia, remplacée par  Liudmila Samsonova
  Anett Kontaveit, remplacée par  Bianca Andreescu
  Veronika Kudermetova, remplacée par  Jil Teichmann
  Petra Kvitová, remplacée par  Martina Trevisan
  Jeļena Ostapenko, remplacée par  Alison Riske
  Elena Rybakina, remplacée par  Zheng Qinwen

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Polonaise Iga Świątek remporte le 11e titre de sa carrière en battant en finale la Croate Donna Vekić. Il s'agit de son 3e titre en catégorie WTA 500 et du 8e titre remporté sur la saison 2022.

La paire Américaine Coco Gauff / Jessica Pegula remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
San Diego
Sport en Californie en 2022
Tennis en octobre 2022
Tennis aux États-Unis en 2022
Sport aux États-Unis en octobre 2022